Sezona Formule 1 1992 je bila triinštirideseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 1. marca 1992 z dirko za Veliko nagrado Južne Afrike, končala pa 8. novembra 1992 s šestnajsto dirko sezone za Veliko nagrado Avstralije. Dirkaški naslov je osvojil Britanec Nigel Mansell, moštvenega pa Williams.

Dirkači in moštva 
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1992.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Dirkači 

1992
1992 v športu